

Plaats
Engeland:
Norfolk (graafschap), een graafschap in de Engelse regio East of England

Australië:
Norfolk (eiland), een Australisch territorium in Oceanië

Canada:
Norfolk County (Ontario), een county in de Canadese provincie Ontario

Verenigde Staten:
Norfolk (Connecticut), een plaats in de staat Connecticut
Norfolk (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts
Norfolk (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska
Norfolk (New York), een plaats in de staat New York
Norfolk (Virginia), een stad in de staat Virginia
Norfolk County (Massachusetts), een county in de staat Massachusetts

Nederland
Norfolk (buurt), een buurt in het stadsdeel Scheveningen in Den Haag, aan de Derde Haven van Scheveningen bij de voormalige terminal van de Norfolk-veerdienst

Persoon
Hertog van Norfolk
John Howard (1425-1485), 1e hertog van Norfolk, een aanhanger van Richard III van Engeland 
Thomas Howard (1443-1524), 2de hertog van Norfolk, zoon van John Howard, 1e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1473-1554), 3de hertog van Norfolk, zoon van Thomas Howard, 2e hertog van Norfolk
Thomas Howard (1536-1572), 4de hertog van Norfolk, terechtgesteld door Elizabeth I van Engeland

Overige
Norfuk, de taal van de eilanden Norfolk en Pitcairn
Norfolk (dialect), een dialect van het Engels, gesproken in het Verenigd Koninkrijk
Norfolk (theatergroep), een theatergroep van Rosa Reuten
Norfolkline, een Nederlandse rederij
Norfolkterriër, een hondenras
Norfolk, kruiser van de Engelse marine